Orucov oder Orujov ist der Familienname folgender Personen:

 Mirzə Orucov (* um 1970), aserbaidschanischer Badmintonspieler und -funktionär
 Rüstəm Orucov (* 1991), aserbaidschanischer Judoka
 Vəzir Orucov (1956–1993), Nationalheld von Aserbaidschan